Элизабет Смарт:
  (1913—1986) — канадская поэтесса и новеллистка.
 Смарт, Элизабет (род. 1987) — американская активистка по безопасности детей и комментатор ABC News.